Smiljan Radic puede referirse a:

 Smiljan Radic Piraíno (1937-2008), ingeniero, empresario y dirigente gremial chileno.
 Smiljan Radic Clarke (n. 1965), arquitecto chileno, hijo del anterior.